Puchar Świata w saneczkarstwie 2017/2018 – 41. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie. Rozpoczął się 18 listopada 2017 roku w Austriackim mieście Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 28 stycznia 2018 roku na torze w łotewskiej Siguldzie. Rozegranych zostało 45 konkursów: po 9 konkursów indywidualnych kobiet, mężczyzn oraz dwójek mężczyzn, sześciokrotnie odbyły się również zawody sztafet. Podobnie jak w poprzednim sezonie odbyły się również zawody sprinterskie kobiet, mężczyzn oraz dwójek mężczyzn, które zostały przeprowadzone czterokrotnie. Są to dodatkowe cztery wyścigi dla najlepszej 15. zawodów Pucharu Świata. Zawody te są wliczane do klasyfikacji PŚ w danej konkurencji oraz prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja dla tych zawodników, którzy wystartują we wszystkich tego typu startach w sezonie.

Podczas sezonu 2017/2018 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostaną medale. Podczas zawodów Pucharu Świata w łotewskiej Siguldzie odbyły się jednocześnie mistrzostwa Europy. Natomiast główną imprezą tego sezonu były Zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Sztafety mieszane

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint dwójek mężczyzn

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - dwójki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - sztafety mieszane
 Końcowa klasyfikacja sprinterskiego PŚ (sezon 2017/18) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja sprinterskiego PŚ (sezon 2017/18) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja sprinterskiego PŚ (sezon 2017/18) - dwójki mężczyzn

Puchar Świata w saneczkarstwie
2017 w saneczkarstwie
2018 w saneczkarstwie